Der HC Rotweiss Wettingen ist ein  Hockeyverein aus der Schweizer Gemeinde Wettingen. Der Verein mit rund 240 aktiven Hockeyspielern wurde 1928 als HC Baden gegründet, aber bereits 1932 zog der Club ins benachbarte Wettingen, wo eine eigene Platzanlage errichtet werden konnte, die 1951 um ein Clubhaus und 1955 um eine Flutlichtanlage erweitert wurde. 1956 erfolgte die Umbenennung in HC Rotweiss Wettingen.

Die Herren von RWW sind das erfolgreichste Schweizer Hockeyteam aller Zeiten und gewannen allein zwölfmal das Double. Seitdem das Team 1933 in die höchste Schweizer Liga aufstieg, ist es daraus nicht mehr abgestiegen.
International sorgte der Club für Aufsehen, als er 2002 in Terrassa den Hallen-EuroHockey Club Champions Cup gewinnen konnte. Der einzige Europapokalsieg einer Schweizer Hockeymannschaft bis heute. In der Saison 2009/2010 nahm die Mannschaft an der Euro Hockey League teil, schied aber nach Niederlagen gegen Club an der Alster und HC Bloemendaal bereits in der Vorrunde aus.

Erfolge 

Herren
 EuroHockey Club Champions Cup Halle: 2002
 EuroHockey Club Champions Trophy: 2003
 EuroHockey Club Trophy: 2017
 EuroHockey Club Challenge: 2015
 Schweizer Feldmeister: 1962, 1965–1967, 1970–1975, 1977, 1982, 1987, 1995, 2000–2006, 2008–2010
 Schweizer Feldpokalsieger: 1965–1970, 1975, 1978, 1985, 1986, 2003, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001–2005, 2008, 2017–2019
 Schweizer Hallenmeister: 1962, 1963, 1965, 1966, 1969–1971, 1973–1978, 1981, 1989, 1999–2001, 2003–2005, 2013, 2016–2020

Damen
 Schweizer Feldmeister: 1999, 2000, 2002–2009, 2015, 2016, 2019
 Schweizer Feldpokalsieger: 2002–2005, 2007, 2010
 Schweizer Hallenmeister: 1999, 2000, 2002–2005, 2007–2012, 2016–2020

Kader Herren 2019/2020 
 Trainer: Michael Kloter, Peter Fischbach
 Physiotherapeut: Mark Bicker

 1 Michael KAEUFELER Torwart
 6 Eric ERNST 1989
 8 Jan HOEDLE 1991
 9 Benjamin KAEUFELER 1993
 10 Florin SCHNYDER 1992
 12 Nicolas STEFFEN 1985
 13 Dominik Messerli 1991
 14 Andreas BENZ 1983
 15 Michael HEIMGARTNER 1992
 16 Benjamin MESSERLI 1991
 17 Fabian WINZELER
 18 Silvan STEIMER
 20 Raphael STEFFEN
 21 Philipp KELLER
 22 Benjamin GROSSMANN
 23 Marco MICHEL
 24 Patrick ARRICO
 29 Raphael BRUNNER
 30 Nicolas BOEHNLEIN Torwart

Weblinks 
 Offizielle Clubseite

Einzelnachweise 

Wettingen
Sport (Wettingen)
Organisation (Wettingen)
Gegründet 1928